Boghiş két romániai település neve:

 Csengerbagos, Szatmár megye
 Szilágybagos, Szilágy megye